EHF Champions League är damernas främsta Europacupturnering i handboll. Formatet infördes inför säsongen 1993/1994, och ersatte då gamla Europacupen. Säsongen 1968/1969 var turneringen inställd på grund av Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien 1968.

Mästare

Europacupen

EHF Champions League

Källor

Handboll i Europa
Handbollsturneringar
Sportevenemang i Europa
Återkommande sportevenemang med premiär 1961
EHF Champions League